Charles F. Curry (1858–1930) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia, ojciec
 Charles F. Curry (1893–1972) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia, syn